Иппокрена — источник, обладавший, по мнению древних греков, свойством возбуждать поэтический дар.
 «Иппокрена» (1799—1801) — московский журнал.

См. также

 Иртыш, превращающийся в Иппокрену (журнал)